«X» — десятий студійний альбом австралійської поп-співачки Кайлі Міноуг. Альбом вийшов 21 листопада 2007 через лейбл Parlophone.

Список композицій

Чарти

Продажі

Історія релізів

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Кайлі Міноуг 

Альбоми Кайлі Міноуг
Альбоми Parlophone